Schäferstraße bzw. Schaeferstraße steht für:
 Schäferstraße (Bernburg (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bernburg (Saale)
 Schäferstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Friedrichstadt (Dresden)
 Schäferstraße (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Pempelfort
 Schäferstraße (Gotha), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gotha #Schäferstraße bis Seebachstraße
 Schäferstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Eimsbüttel (Ost)
 Schaeferstraße (Herne), siehe Liste der Naturdenkmale in Herne #Alleen und Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Herne-Mitte
 Schäferstraße (Kaufbeuren), siehe Liste der Baudenkmäler in Kaufbeuren #Ensemble Schäferstraße
 Schäferstraße (Tangermünde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Tangermünde
 Schäferstraße (Schwerin), siehe Liste der Baudenkmale in Schwerin
 Schäferstraße (Wernigerode), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wernigerode